Verbo steht für:

 Verband oberschwäbischer Zeitungsverleger, er wurde 1922 durch einige Lokalverlage in Oberschwaben gegründet und ist der Vorläufer der Schwäbischen Zeitung
 Verbo (Film), spanischer Fantasythriller von Eduardo Chapero-Jackson

Verbo